Fang kan syfta på:

 Fang (auktor) – auktorsbeteckningar för flera personer
 Fang (namn) – vanligt kinesiskt efternamn
 Fang (alkemist) (första århundradet f.Kr.), en kinesisk kemist
 Fang (folk) – ett folk i Ekvatorial-Guinea och Gabon
 Fang (språk) – språk som talas i Ekvatorial-Guinea och Gabon
 Fang, Shiyan – härad i Hubei-provinsen i Kina

Se även 
 The Fang